Groux ist der Familienname folgender Personen:

 Charles de Groux (1825–1870), belgischer Maler und Illustrator
 Henry de Groux (1866–1930), Maler, Lithograf und Bildhauer

Sonstiges:
 Groux Rock, Felsvorsprung im Marie-Byrd-Land, Antarktika